

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Ričardas Berankis derrotó en la final a Grega Žemlja.

Cabezas de serie 

 ' Ričardas Berankis (Campeón)
  Yoshihito Nishioka (Primera ronda)
  Jordan Thompson (Semifinales)
  Saketh Myneni (Primera ronda)

<ol start=5>
  Wu Di ''(Primera ronda)
  Alexander Sarkissian ''(Primera ronda, retiro)
  Zhang Ze ''(Segunda ronda)
  Grega Žemlja ''(Finalista)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Nanjing 2016